Wojny domowe w Jemenie:
 wojna domowa w Jemenie (od 2015)
 wojna domowa w Jemenie (1994)
 wojna domowa w Jemenie Północnym